The Graves steht für:
 The Graves (Massachusetts), Insel in Massachusetts, Vereinigte Staaten
 The Graves (Film), US-amerikanischer Film von 2009

Siehe auch:
 Graves (Begriffsklärung)